A Euphoria () egy dal, mely Svédországot képviselte a 2012-es Eurovíziós Dalfesztiválon. A dalt a svéd Loreen adta elő angolul.

A dal a 2012. március 10-én rendezett svéd nemzeti döntőben nyerte el az indulás jogát. A döntőben a nézők és a nemzetközi zsűri szavazatai alapján derült ki a végeredmény. A dal pedig 268 ponttal és  670 551 telefonos szavazattal az első helyen végzett, ami a tíz fős döntőben elegendő volt a győzelemhez.

Az Eurovíziós Dalfesztiválon a dalt először a május 24-én rendezett második elődöntőben adták elő, a fellépési sorrendben tizenegyedikként, a horvát Nina Badrić Nebo című dala után és a grúz Anri Jokhadze I'm a Joker című dala előtt. Az elődöntőben 181 ponttal az első helyen végzett, így továbbjutott a döntőbe.

A május 26-án rendezett döntőben a fellépési sorrendben tizenhetedikként adták elő, a görög Elefthería Eleftheríu Aphrodisiac című dala után és a török Can Bonomo Love Me Back című dala előtt. A szavazás során 372 pontot kapott, mely az 1. helyet jelentette a 26 fős mezőnyben. Ez a dalfesztivál történetének második legmagasabb pontszáma; emellett rekordmennyiségű 18 alkalommal kapta meg a maximális 12 pontot.

Slágerlistás helyezések

Kapcsolódó szócikkek 
 Loreen
 2012-es Eurovíziós Dalverseny

Jegyzetek

További információk 
 Dalszöveg
 YouTube videó: A Euphoria című dal előadása a svéd nemzeti döntőben

Dalok a 2012-es Eurovíziós Dalfesztiválon
2012 kislemezei
A Mahasz Rádiós Top 40 lista első helyezettjei